Siata (motorfiets), een voormalig Italiaans merk van motorfietsen
 Siata (automerk), een voormalig Italiaans automerk